Beöthy László (1826–1857) író, humorista
 Beöthy László (1860–1943) politikus
 Beöthy László (1873–1931) színigazgató, újságíró